Polypodiopsida är en klass av kärlväxter. Polypodiopsida ingår i fylumet kärlväxter och riket Plantae. Enligt Catalogue of Life omfattar klassen Polypodiopsida 11458 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar